Жилберту — фамилия.

Известные носители:
 Жилберту, Аструд (род. 1940) — бразильская художница, певица и композитор, первая жена Жуана Жилберту.
 Жилберту, Бебел (род. 1966) — бразильская певица, дочь Жуана Жилберту.
 Жилберту, Жуан (1931—2019) — бразильский музыкант, гитарист, певец и композитор, поэт-песенник.
 Жилберту Силва (род. 1976) — бразильский футболист, чемпион мира.
 Жилберту (род. 1982) — ангольский футболист.